Регин (вирус) — компьютерный вирус, обнаруженный в ноябре 2014 года.
 Регин (город)
 Регин (гном)

Персоналии 
 Регин (III в. — 362) — христианский святой, священномученик, епископ Скопельский.
 Регин, Надя (1931—2019) — сербская актриса.
 Регин, Петер (род. 1986) — датский профессиональный хоккеист, центральный нападающий сборной Дании и клуба НХЛ «Оттава Сенаторз».

См. также 
 Регина